Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 323 dans le monde.

 Route fédérale 323 en Allemagne
 RS-323 au Brésil
 Route 323 au Québec, Canada
 Route nationale 323 en France